Olaszország
Santa Maria di Constantinopoli, a leccei Sant’Angelo templom másik neve
Santa Maria di Costantinopoli, templom Nápolyban